La Madonnina ima više značenja:
 La Madonnina, Firenze
 La Madonnina, Milano